Ніжинський автобус — автобусний транспорт у місті Ніжині.

Маршрути

Див. також 
 Ніжинський трамвай

Автобусні системи України
Ніжин